Гарфилд-Парк () — может означать:

  — парк, известный своей оранжереей, в районе Ист-Гарфилд-Парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — парк, известный своей оранжереей и затонувшими садами, на южной стороне Индианаполиса, штат Индиана, США.
  — детская площадка в Вашингтоне, округ Колумбия, под управлением Департамента парков и отдыха.

См. также 
  — район Чикаго, штат Иллинойс, США.
 Уэст-Гарфилд-Парк — район Чикаго, штат Иллинойс, США.